Хермлин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хермлин, Арне (1940—2007) — эстонский шахматист, чемпион Эстонии по шахматам, мастер спорта СССР, международный мастер ИКЧФ.
 Хермлин, Стефан (настоящее имя Рудольф Ледер; 1915—1997) — немецкий писатель, поэт и переводчик.

См. также 
 Хермелин
 Хермелинк